O Grupo H da Copa do Mundo de 2006 foi formado por Espanha, Ucrânia, Tunísia e Arábia Saudita.

Classificação

Espanha - Ucrânia

Tunísia - Arábia Saudita

Arábia Saudita - Ucrânia

Espanha - Tunísia

Arábia Saudita - Espanha

Ucrânia - Tunísia 

Grupo H